La Coupe Forconi de football 1949-1950 est la 6 édition de la Coupe Forconi, une compétition à élimination directe mettant aux prises tous les clubs de football affiliés à la Ligue d'Alger de Football Association.

Calendrier

Compétition

Premier tour 
Les matchs de Premier tour se sont joués le Dimanche .

Deuxième tour 
Les matchs de Deuxième tour se sont joués le Dimanche .

Troisième tour 
Les matchs de Troisième tour se sont joués le Dimanche .

Quatrième Tour 
Les matchs de Quatrième Tour se sont joués le Dimanche .

ASO: Abed Abdelkader, Khanfar, Zerrouki, Bendoma, Sahali, Nasri, Abed Sanoune, Tegguer, Boukrari, Berah, Messali
JSK: Alleg, Aoukhi, Tratui I, Azoug, Kouffi, Zemirli, Rafai, Hassoun, Tratui II, Aouchine, Gherras
JSMA: Benbouka, Dellah, Kamal, Belaid, Bounouan, Maddi, Bachir, Bounibe, Laribi, Youssef, Kihilène
MCA: Abtouche, Hamoutène, Hamid, Deguigui, Kouar, Benour, Aliane, Abdelaoui, Lekehal, Hahad, Khellil
RCA: Harrou, Sahnoune, Bouzelifda, Hadidou, Djaâfri, Luguel, Lounis, Suag, Azzouz, Sahraoui, Mellouli
USMA: Bédari, Zitouni, Benhadj, Hamidi, Ouaganouni I, Azzouz, Harmadoui, Hamidouche, Ben Haddad, Ouaganouni II, Bouriou
USMB: Menacer, Zerrouki, Zouakou, Mansouri, Bouguerra, Reguieg, Hadji, Zouraghi, Benelfoul, Mahieddine, Lakehal
USMM: Saâd, Moussaoui, Duelsi, Abbès, Amane, Yahiaoui, Touanni, Saidi, Boussane, Ferrat
USMMC: Toumi, Kermich, Pantalacci, Kabri, Debbah, Belhadj, Mokrane, Bensaci, Canto, Boussaâdi, Mazou
WAB: Lopinto, Charef, Rezzig I Amine, Djoudad, Ali Chérif, Rezzig II Said, Belaid, Debbah, Laid

Cinquième Tour 
Les matchs de Cinquième Tour se sont joués le Dimanche .

Quarts de finale 
Les matchs de Quarts de finale se sont joués le Jeudi .

O Hussein Dey et AS Saint Eugène qualifié.

Demi-finales 
Les matchs de Demi-finales se sont joués le Dimanche .

Finale 

La finale a eu lieu au Stade Communal de Saint-Eugène (Saint-Eugène) (Alger), le .

Feuille de match

Sources 
 L'Écho d'Alger, années 1949 et 1950.

Annexes

Références 

1949-1950
Football en 1949
Football en 1950